Westbury High School puede referirse:
Escuela Preparatoria Westbury (Westbury High School) en los Estados Unidos:
Escuela Preparatoria Westbury (Houston)
Escuela Preparatoria Westbury en Westbury, Estado de Nueva York
Westbury Secondary School/Westbury High School en Johannesburg